Запо́лье () — село на Украине, находится в Любомльском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723381701. Население по переписи 2001 года составляет 656 человек. Почтовый индекс — 44331. Телефонный код — 3377. Занимает площадь 1,47 км².

Известные уроженцы 
 Влас Мизинец (1907—1943)  — украинский поэт и публицист, активный деятель революционного подполья на Западной Украине.

Адрес местного совета 
44331, Волынская область, Любомльский р-н, с.Заполье

Ссылки 
 Заполье на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Любомльского района